Saukonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saukonsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Saukonsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,01, long 25,59), 
 Saukonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Saukonsaari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Saukonsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Saukonsaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Saukonsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,22, long 25,83), 
 Saukonsaari (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar